Палезо () — город и коммуна во французском департаменте Эссонна, административный центр округа Палезо и кантона Палезо.

Географическое положение 
Палезо находится в 18 км к юго-западу от Парижа и связан с ним системой скоростного общественного транспорта RER. Через город протекает река Иветт.

Здесь находятся: Политехническая школа, Оптический институт, ENSTA ParisTech, научно-исследовательские центры ONERA, Danone и Thales.

Экономика 

В городе расположена фирма «Solems», занимающаяся производством фотоэлементов для солнечных батарей и фотодетекторов.

Города-побратимы 
 Унна, Германия

Ссылки 

 Официальная страница

Коммуны департамента Эсон
Пригороды Парижа
Супрефектуры Франции